Abildgård eller Abildgaard er et gammelt dansk ord for æblehave og kan desuden henvise til:

 Abildgaard (slægter) – navnet på en uddød dansk uradelsslægt og på en række borgerlige danske (dansk-norske) slægter.
 Abildgård Sogn – et sogn i Frederikshavn Provsti (Aalborg Stift).
 Abildgård Kirke – en kirke i Frederikshavn